Прошьян Прош Перчевич, Прошьян (Прошьянц) Прош Перчевич (1883—1918) — революційний діяч Російської імперії та Російської республіки, державний діяч Радянської Росії.
 Теодор Піффл-Перчевич (нім. Theodor Piffl-Perčević; 17 вересня 1911, Меран, Австро-Угорщина — 22 грудня 1994, Грац) — австрійський юрист і політик.